Il singolare del torneo di tennis Bank of the West Classic 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Zina Garrison 6–2, 7–6(1).

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (campionessa)
 Mary Joe Fernández (quarti di finale)
 Zina Garrison (finale)
 Lindsay Davenport (semifinali)

 Patty Fendick (primo turno)
 Lori McNeil (semifinali)
 Ann Grossman (quarti di finale)
 Iva Majoli (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bank of the West Classic 1993